Гран-при Италии 1987 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на национальном автодроме Монцы в  Италии. Соревнования состоялись 6 сентября 1987 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии